Flavia Pennetta (* 25. Februar 1982 in Brindisi, Apulien) ist eine ehemalige italienische Tennisspielerin.

Karriere 
Flavia Pennetta, die für ihr Spiel Hartplätze bevorzugte, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport.

Sie stand am 17. August 2009 mit Rang 10 (Einzel) als erste Italienerin überhaupt in den Top Ten der WTA-Weltrangliste. Ihre höchste Position erreichte sie mit Rang 6 am 28. September 2015 nach ihrem US-Open-Sieg. 2011 wurde sie im Doppel sogar die erste italienische Nummer 1 der Tenniswelt.

Im Doppelwettbewerb der US Open zog sie 2005 mit Jelena Dementjewa ins Finale ein, in dem die beiden Samantha Stosur und Lisa Raymond mit 2:6, 7:5 und 3:6 unterlagen.

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking ging Pennetta für Italien an den Start. Im Einzel schied sie bereits in der ersten Runde gegen Kaia Kanepi aus. An der Seite von Francesca Schiavone erreichte sie im Doppel das Viertelfinale, in dem sie gegen die Schwestern Aljona und Kateryna Bondarenko aus der Ukraine mit 1:6, 6:3, 5:7 den Kürzeren zogen.

2010 gewann Pennetta durch ihren Finalerfolg über Carla Suárez das WTA-Turnier in Marbella. Die Endspiele in Auckland und Palermo (beide Kategorie: International) gegen Yanina Wickmayer bzw. Kaia Kanepi verlor sie jeweils in zwei Sätzen. Beim Hartplatzturnier in Cincinnati (Premier 5) unterlag sie im Semifinale Kim Clijsters. Auch bei den Turnieren in Paris und in San Diego (beide Kategorie Premier) kam das Aus gegen Lucie Šafářová bzw. Swetlana Kusnezowa jeweils im Halbfinale. Bei den French Open schied sie im Achtelfinale gegen Caroline Wozniacki aus, in Wimbledon und bei den US Open erreichte sie jeweils die dritte Runde.

Wesentlich erfolgreicher verlief für sie das Jahr 2010 im Doppel. An der Seite von Gisela Dulko gewann sie sieben WTA-Turniere: Miami, Stuttgart, Rom, Bastad, Montreal, Moskau sowie das Masters in Doha.

2011 besiegte sie zusammen mit Dulko die Paarung Asaranka/Kirilenko im Endspiel der Australian Open mit 2:6, 7:5 und 6:1; damit gewann sie als erste italienische Spielerin überhaupt einen Titel bei diesem Grand-Slam-Turnier. In Roland Garros scheiterten Pennetta/Dulko an den späteren Finalistinnen Sania Mirza und Jelena Wesnina. In Wimbledon unterlag Pennetta in der dritten Runde Marion Bartoli in drei Sätzen. Im schwedischen Båstad erreichte sie (als Nummer 2 gesetzt) das Viertelfinale. Beim Turnier in Peking zog sie mit Siegen über Peng Shuai, Daniela Hantuchová und Dominika Cibulková ins Viertelfinale ein und bezwang auch die seinerzeitige Weltranglistenerste Wozniacki im Tiebreak des dritten Satzes. Im Halbfinale unterlag sie dann Agnieszka Radwańska mit 2:6, 4:6.

In der Saison 2012 blieb sie ohne Titelgewinn. Sie ließ sich operieren und fiel durch die Turnierpause aus den Top 100.

2013 konnte sie sich im Saisonverlauf langsam wieder steigern. Der überraschende Einzug ins Halbfinale der US Open, in dem sie in zwei Sätzen gegen Asaranka verlor, war ihr bis dahin größter Erfolg im Einzel. Im Doppel gelang ihr nach langer Zeit wieder ein Turniersieg, mit Kristina Mladenovic gewann sie das WTA-Turnier von Ōsaka.

Den Fed Cup gewann Pennetta mit dem italienischen Team in den Jahren 2006, 2009, 2010 und 2013. Bei ihrer Viertelfinalpartie gegen Frankreich im Jahr 2009 sorgte sie allerdings für einen Eklat, als sie während des zweiten Satzes die Stuhlschiedsrichterin beleidigte und ihr sogar den Mittelfinger zeigte. Sie wurde verwarnt und mit einer Geldstrafe (2.000 US$) belegt. Ihre unterlegene Gegnerin Amélie Mauresmo bezeichnete dies als unzureichend und forderte die Annullierung des Matches. Pennetta gewann in drei Sätzen, Mauresmo hatte ihren einzigen Matchball mit einem Doppelfehler vergeben.

2014 erreichte Pennetta bei den Australian Open erstmals das Viertelfinale im Einzel, in dem sie in zwei Sätzen der späteren Turniersiegerin Li Na unterlag. Einer ihrer größten Erfolge im Einzel gelang der bereits 32-Jährigen mit dem Titelgewinn in Indian Wells. Sie besiegte dort Li Na (Halbfinale) und Agnieszka Radwańska (Endspiel) jeweils in zwei Sätzen und sicherte sich damit ihren zehnten Einzeltitel auf der WTA Tour. Bei den US Open stand sie ebenfalls im Viertelfinale, in dem sie gegen die spätere Siegerin Serena Williams chancenlos war. Bemerkenswert war dort auch ihr Finaleinzug im Damendoppel mit ihrer neuen Partnerin Martina Hingis. Beim Premier-5-Turnier in Wuhan gewannen sie dann ihren ersten gemeinsamen Titel und wenige Wochen später auch noch das Turnier von Moskau. Trotzdem konnten sie sich nicht für die WTA Championships qualifizieren. Stattdessen erhielt Pennetta eine Einladung für das Tournament of Champions in Sofia, für das sie sich sportlich nicht qualifiziert hatte. Sie erreichte dort sogar das Finale, das sie in drei Sätzen gegen Andrea Petković verlor.

Im März 2015 übertraf das von ihr gewonnene Preisgeld die 10-Millionen-Dollar-Marke. Im September gewann sie dann in einem rein italienischen Finale gegen Roberta Vinci die US Open. Unmittelbar nach dem Gewinn ihres einzigen Grand-Slam-Titels im Einzel erklärte sie ihre Karriere mit Ablauf der Saison für beendet. Am 29. Oktober bestritt sie bei den WTA Championships in Singapur gegen Marija Scharapowa ihr letztes Match auf der Tour, das sie mit 5:7 und 1:6 verlor.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Karrierestatistik und Turnierbilanz

Einzel 

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Fed Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Fed Cup.

Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel, so wie es auf der WTA-Seite steht. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorie Tier I (bis 2008) bzw. die WTA-Turniere der Kategorien Premier Mandatory und Premier 5 (seit 2009).

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren im Doppel

Persönliches 
Seit dem 11. Juni 2016 ist sie mit Fabio Fognini verheiratet. Am 19. Mai 2017 wurden die beiden Eltern eines Sohnes namens Federico.

Auszeichnungen 
 Italiens Sportlerin und Weltsportlerin des Jahres (La Gazzetta dello Sport): 2015

Weblinks 

 
 
 
 
 Website von Flavia Pennetta (englisch, italienisch)

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik (Ritter)
Italiener
Geboren 1982
Frau